Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Golimont – polski samorządowiec
 Wojciech Golimont – polski szlachcic, urzędnik